-{FeS2}- se može odnositi na:

Kristalni sistemi gvožđe sulfida 
 Pirit
 Markasit